Ту́не () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Туне, Кристиан (Кристиан Туне Якобсен) — датский кёрлингист и тренер.
 Туне, Тобиас (Тобиас Туне Якобсен) (род. 1994) — датский кёрлингист.

Топоним 
 Туне (река) — река в Германии.

См. также 
 Тунё () — датский остров.